Alan Webb (acteur) (1906–1982), Engels acteur
 Alan Webb (atleet) (1983), Amerikaans atleet